Hirani ist der Familienname folgender Personen:

 Kishan Hirani (* 1992), walisischer Snookerspieler
 Rajkumar Hirani (* 1962), indischer Filmregisseur, Drehbuchautor und Filmeditor